Niewodniczański oder in der weiblichen Form Niewodniczańska ist der Name von:

 Henryk Niewodniczański (1900–1968), polnischer Atomphysiker
 Tomasz Niewodniczański (1933–2010), polnischer Kernphysiker, deutscher Unternehmer und europäischer Sammler